TRI steht für:

 Trinidad und Tobago, FIFA-Länderkürzel
 Transporter Rozpoznania Inżynieryjnego, polnischer Pionierpanzer
Train Rental GmbH, deutsches Eisenbahnunternehmen

Tri steht für:
 Tri, ein Präfix der griechischen Sprache für ‚drei(fach)‘, siehe Griechische Zahlwörter
 tri-Funktion, siehe Dreiecksfunktion
 Dreieck (Sternbild) (), Kürzel in der Nomenklatur der Fixsterne
 Trivialname von Trichlorethen
 Tri (2016), US-amerikanischer Spielfilm von 2016 

Tri ist der Familienname folgender Personen:
 Stephanus Tri Buu Thien (* 1950), vietnamesischer Priester, Bischof von Cần Thơ

tri steht für:
 Tiriyó (Sprache) (ISO-639-3-Code), von den Tiriyo gesprochene karibische Sprache

Abkürzung